Banning (Californië), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Eeko Banning, Nederlands langebaanschaatser
 Émile Banning (1836-1898), Belgisch diplomaat
 Hendrik Banning (1900-1970), Nederlands burgemeester
 Willem Banning (1888-1971), Nederlands theoloog

 Fictief figuur
 Bas Banning-serie, Nederlandstalige boekenreeks
 David Banning,  personage uit de soapserie Days of our Lives
 Filius Banning, personage uit de serie Harry Potter